Fehring ist der Name folgender Orte:
 Fehring, der Name einer Stadtgemeinde in der Steiermark, Österreich

Fehring ist der Familienname folgender Personen:
 Günter P. Fehring  (1928–2020), deutscher Mittelalterarchäologe 
 Hubertus Fehring (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Fehring (1926–2004; gebürtig Johannes Fernbach), österreichischer Jazzkomponist und -musiker
 Yve Fehring (* 1973), deutsche Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Fering
 Väring
 Vehring
 Vering